

Forze armate e paramilitari 
Comandante – funzione, incarico, indipendente dal grado militare, usato nelle forze armate per indicare il responsabile a capo di una nave da guerra, di un impianto militare, di un presidio militare o di un contingente di forza aerea. In Italia, l'appellativo di Comandante spetta agli Ufficiali superiori della Marina Militare e del Corpo delle Capitanerie di Porto-Guardia Costiera, anche se non in comando.

Comandante in capo – la persona più in alto nella gerarchia militare, al vertice delle forze armate di una nazione.

Comandante generale – chi ha il comando di un corpo o di una intera forza armata, come ad esempio il comandante generale della Guardia di finanza, o il comandante generale dell'Arma dei carabinieri, il comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto.

Trasporti

Aviazione 
Comandante – grado apicale previsto dal Codice della navigazione aerea, massima ed unica autorità a bordo di un aeromobile civile.

Comandante superiore – posizione occupazionale, massimo livello contrattuale per comandanti piloti dell'aviazione civile destinati a terra in attività di coordinamento.

Nautica 
 Comandante – grado apicale previsto dal Codice della navigazione, massima ed unica autorità nella gerarchia di bordo sulle navi mercantili italiane ed a bordo di una nave mercantile di qualunque altra nazionalità. 

Comandante in seconda – grado della gerarchia di bordo delle navi da passeggeri aventi Stazza lorda superiore a 20.000 tonnellate, ora Gross Tonnage, ovvero GT,  appartenenti alla marina mercantile italiana; in altre parole ufficiale superiore secondo in comando.

Comandante superiore – grado, titolo onorifico, riconosciuto ad anziani e meritevoli comandanti di grandi navi transoceaniche della flotta italiana di linea, anche detta Flotta di Stato, aventi particolari notevoli requisiti come previsto dalle speciali disposizioni disciplinanti la materia.

Film 
Comandante – documentario su Fidel Castro del 2003 diretto da Oliver Stone.

Altri progetti